Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Billy Martin che ha battuto in finale George Hardie 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (secondo turno)
 Jan Kodeš (primo turno)

  Karl Meiler (semifinali)
  Billy Martin (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1975